Бугайцо́в () — російське прізвище.

Відомі особи 

 Бугайцова Ольга Володимирівна (* 1981) — українська перекладачка.
 Бугайцов Олег Павлович (* 1953) — художник-кераміст, живописець, заслужений художник України.
 Бугайцов Сергій Васильович (* 1978) — український військовик; учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища